Manchester derby refererer til rivalkampen mellem Manchester City F.C. og Manchester United F.C.. Første kamp mellem de dystende klubber var i 1881. Manchester City F.C. spiller på Etihad Stadium og Manchester United F.C. på Old Trafford.

City og United har tilskuerrekorderne i engelsk fodbold - City i 1934 med 84.569 tilskuere og United med 83.260 i 1948, dog spillet på Maine Road pga. skader på Old Trafford efter 2. verdenskrig.

Resultater fra 1. division/Premiere League siden 1960

Kilder

Manchester City F.C.
Manchester United F.C.
Fodbold-lokalderbys